BEM kan syfta på:

 BEM (tidskrift) – ett science fiction-fanzine “Bug-eyed monster” som ges ut av Tomas Cronholm
 BEM –en organisation i “X-Men”s universum, se Brotherhood of Evil Mutants
 BEM – en brittisk medalj som tilldelades för förtjänstfull civil eller militär tjänst, se British Empire Medal
 BEM – ett ekumeniskt dokument om dopet,  nattvarden och kyrkans ämbete, se Baptism Eucharist Ministry
 Bem Bom – Portugals bidrag i Eurovision Song Contest 1982
 Rev Bem – en rollfigur i Gene Roddenberrys TV-serie Andromeda''
 Józef Bem (1794–1850), en polsk general